Nicola Porpora (1686-1768), est un compositeur, un pédagogue et un maître de chant italien.
 Paolo Porpora (c.1617-1673), est un peintre italien.
Patronyme italien